In der Saison 2008 der Schweizer Nationalliga A im Schach konnte sich die SG Zürich knapp vor den Schachfreunden Reichenstein durchsetzen.
Der Titelverteidiger SK Mendrisio musste sich mit dem dritten Platz begnügen.
Aus der Nationalliga B waren Lausanne Le Joueur und der SC Gligorić Zürich aufgestiegen. Während Lausanne den Klassenerhalt erreichte, mussten die Zürcher zusammen mit Schwarz-Weiss Bern direkt wieder absteigen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2008.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2008